О́круг Ба́троп () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нём проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Бастроп.

История 
Округ Бастроп был сформирован в 1836 году. Он был назван в честь Филпе Энрике Нери, барона Бастропа, немецкого бизнесмена, помогавшего Стивену Остину в колонизации Техаса.

Примечания 

Округа Техаса